Hippolyte (mythologie), koningin van de Amazones uit de Griekse mythologie
 Hippolyte (geslacht), een geslacht van garnalen
 Hippolyte (stripauteur), pseudoniem van Franck Meynet, een Franse stripauteur